Іонов Володимир Іванович ( 1939) — учасник ОДД «Солідарність», з 1980-х проводив одиночні пікети у Москві, перший у Росії громадянин, засуджений за статтею 212.1 КК РФ, попросив політичний притулок в Україні.
 Іонов В'ячеслав Анатолійович (1978—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іонов В'ячеслав Миколайович — радянський російський веслувальник, байдарочник, олімпійський чемпіон.
 Іонов Олексій Васильович (1911—1976) — письменник, журналіст, літературознавець, член Спілки письменників СРСР, автор понад 20 книг.
 Іонов Олексій Сергійович ( 1989) — російський футболіст.
 Іонов Юрій Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

 Іонова Марія Миколаївна ( 1978) — український політик, народний депутат України 7-го скликання. Державний службовець 5-го рангу.

Примітки 

Прізвища